Éric Charron (né le  à Verdun, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de première ronde des Canadiens de Montréal en 1988, Charron joue ses premières parties professionnelles au terme de la saison 1988-1989 avec les Canadiens de Sherbrooke dans la Ligue américaine de hockey.

Il ne joue que trois parties avec les Canadiens avant d'être échangé au Lightning de Tampa Bay en 1993. Il évolue quelques saisons dans l'organisation floridienne puis il est à nouveau échangé aux Capitals de Washington. Peu de temps après cet échange, il rejoint les Flames de Calgary. Après un séjour avec ces derniers, il évolue en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi qu'en Russie.

En 2004-2005, il se joint à la Ligue nord-américaine de hockey où il joue jusqu'à sa retraite au terme de la saison 2006-2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987 ||Lions du Lac Saint-Louis ||QAAA ||41 ||1 ||8 ||9 ||92 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|- 
|1987-1988 ||Draveurs de Trois-Rivières ||LHJMQ ||67 ||3 ||13 ||16 ||135 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Draveurs de Trois-Rivières ||LHJMQ ||38 ||2 ||16 ||18 ||111 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989||Canadiens Junior de Verdun ||LHJMQ ||28 ||2 ||15 ||17 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Canadiens de Sherbrooke ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||68 ||13 ||38 ||51 ||152 ||11 ||3 ||4 ||7 ||57
|- 
|1989-1990 ||Canadiens de Sherbrooke ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1990-1991 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||71 ||1 ||11 ||12 ||108 ||2 ||1 ||0 ||1 ||29
|- 
|1991-1992 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||59 ||2 ||11 ||13 ||98 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1992-1993 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||54 ||3 ||13 ||16 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||11 ||0 ||2 ||2 ||12 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1992-1993 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||66 ||5 ||18 ||23 ||144 ||14 ||1 ||4 ||5 ||28
|-
|1993-1994 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||45 ||1 ||4 ||5 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Pirates de Portland ||LAH ||45 ||0 ||8 ||8 ||88 ||20 ||1 ||1 ||2 ||33
|- 
|1995-1996 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||14 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1995-1996||Capitals de Washington ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|1996-1997 ||Pirates de Portland ||LAH ||29 ||6 ||8 ||14 ||55 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|- 
|1996-1997 ||Capitals de Washington ||LNH ||25 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||56 ||8 ||20 ||28 ||136 ||20 ||1 ||7 ||8 ||55
|- 
|1997-1998 ||Flames de Calgary ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||50 ||10 ||12 ||22 ||148 ||3 ||1 ||0 ||1 ||22
|- 
|1998-1999 ||Flames de Calgary ||LNH ||12 ||0 ||1 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||37 ||2 ||15 ||17 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Flames de Calgary ||LNH ||21 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||60 ||9 ||10 ||19 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Adler Mannheim ||DEL ||46 ||1 ||7 ||8 ||118 ||12 ||0 ||1 ||1 ||34
|-
|2002-2003 ||Nottingham Panthers ||Challenge Cup ||7 ||1 ||1 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 ||Nottingham Panthers ||IHSL ||32 ||2 ||7 ||9 ||80 ||15 ||0 ||2 ||2 ||16
|- 
|2003-2004 ||Sibir Novossibirsk ||Superliga ||40 ||0 ||4 ||4 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Chiefs de Laval ||LNAH ||22 ||0 ||8 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005||Dragons de Verdun ||LNAH ||18 ||0 ||9 ||9 ||42 ||4 ||0 ||1 ||1 ||13
|-
|2005-2006 ||Dragons de Verdun ||LNAH ||46 ||10 ||12 ||22 ||65 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 ||Top Design de Saint-Hyacinthe ||LNAH ||36 ||2 ||6 ||8 ||98 ||5 ||0 ||3 ||3 ||10

|130 ||2 ||7 ||9 ||127 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8

Références 

Naissance en janvier 1970
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Canadiens Junior de Verdun
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Chiefs de Laval
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Défenseur de hockey sur glace